Оргон () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Арль, кантон Салон-де-Прованс-1.

Площадь коммуны — 34,78 км², население — 2976 человек (2006) с тенденцией к росту: 3120 человек (2012), плотность населения — 89,7 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 3126 человек, а в 2012 году — 3120 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 2088 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1447 были экономически активными, 641 — неактивными (показатель активности 69,3%, в 1999 году — 63,7%). Из 1447 активных трудоспособных жителей работали 1205 человек (687 мужчин и 518 женщин), 242 числились безработными (121 мужчина и 121 женщина). Среди 641 трудоспособных неактивных граждан 177 были учениками либо студентами, 176 — пенсионерами, а ещё 288 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1152 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 3068,5 человек. При этом медиана доходов составила 15 тысяч 457 евро на одного налогоплательщика.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Оргон